Wolfgang Bartels est le nom porté par :
 Wolfgang Bartels (1890-1971), homme politique membre du Parti communiste allemand ;
 Wolfgang Bartels (1903-1975), homme politique membre de l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne ;
 Wolfgang Bartels (1940-2007), skieur.

Voir aussi 
 .
 Wolfgang Barthels.